Martin Weinrich ist der Name folgender Personen:

* Martin Weinrich (Mediziner) (1548–1609), deutscher Mediziner, Physiker und Philosoph 
 Martin Weinrich (Mundartdichter) (1865–1925), deutscher Lehrer und Mundartdichter